Der Kanton Aigueperse ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1998 Luc Chaput.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen „Distrikts Riom“ gegründet.
Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Riom neu zugeschnitten.

Siehe auch: Geschichte des Départements Puy-de-Dôme und Geschichte Arrondissement Riom

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton aus den zwölf Gemeinden: Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bussières-et-Pruns, Chaptuzat, Effiat, Montpensier, Saint-Agoulin, Saint-Genès-du-Retz, Sardon, Thuret und Vensat.

Aigueperse